La laine peut être transformée en fil :
 pour sa fabrication : filature textile
 pour un de ses usages : fil de laine (aéronautique)